Het Australian Open tennistoernooi van 2006 vond plaats van 16 januari tot en met 29 januari op het Melbourne Park in Melbourne (Australië). Het is ieder jaar het eerste grandslamtoernooi en er wordt gespeeld op een hardcourt-ondergrond. Het was de 94e editie. Roger Federer won het toernooi door in de finale Marcos Baghdatis met 5-7, 7-5, 6-0 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema Australian Open 2006, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2006